Тодор Іваницький (Theodor; 1860—1933) — учитель, громадський та політичний діяч Буковини.

Біографія 
Народився в м. Кіцмань у родині кушніра. Закінчив учительську семінарію в м. Чернівці, також учився на лікаря-ветеринара, відвідував курси мистецького кошикарства у Відні (1880–81). 1877 працював завідувачем однокласної школи в с. Погорілівці (нині село Заставнівського району Чернівецької обл.), 1882–90 вчителем у Новій Жучці (нині в межах м. Чернівці), 1890—1919 — директором відкритої за його ініціативою крайової кошикарської школи в м. Сторожинець. Був засновником українського «Народного дому», банку та комерційного кооперативу в м. Сторожинець. 1912–20 очолював український сільсько-господарський союз «Селянська каса». 1911–18 депутат в австрійському парламенті, фінансував український тижневик «Час» (1930).

Джерела та література 
 Огуй О. Д. Іваницький Тодор // 

Уродженці Кіцмані
Українські громадські діячі
Персоналії:Герцогство Буковина
Посли Австрійського парламенту від Буковини